а
Мельгуны — село в Мордовском районе Тамбовской области России. Входит в Новопокровский поссовет.

Мельгуны — старейшее из сёл северо-восточной части Мордовского района, оно было основано между 1770 и 1780 годами.

География 
Находится на расстоянии 90 км от областного центра. Через село Мельгуны проходит федеральная дорога Каспий-Жердевка-Токарёвка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орёл-Тамбов. Техническая категория дороги 4. Покрытие асфальтное. Максимальная интенсивность движения за сутки — 1086.

Примыкает к следующим населённым пунктам:
 Новопокровка
 Михайловка
 Черняевка
 Центральное Отделение Совхоза им. Ленина
 Шульгино
 Ахматово

В Мельгунах останавливаются автобусы по следующим направлениям:
 Тамбов — Мордово
 Тамбов — Воронеж
 Мордово — Степной

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от жителей.

История

Мельгуны в дореволюционной России 
 

Село Мельгуны — одно из старейших сёл Мордовского района. Точная дата основания не известна, примерно в 1775 году земли на левом берегу реки Битюг получил Пётр Мельгунов — сенатор, вельможа, генерал армии Российской империи. Мельгунов привёз в село крестьян из северных губерний России: Ярославской, Петербургской и прочих. На свои деньги он построил церковь, освящённую в день Покрова. Селение назвали фамилией владельца — Мельгуны.

Первое упоминание о селе относится к 1782 году. В переписи церковнослужащих Усманского уезда сказано, что в селе есть церковь, и все религиозные ритуалы там совершает дьячок Иов Платонов. В 1811 в книге ревизской сказки значится, что в селе Мельгуны коллежской советнице Авдотье Любцовой принадлежит 243 крестьянина.

Сын Петра Мельгунова продал своё имение князю Дмитрию Петровичу Волконскому. Помимо Мельгунов в его владениия входили сёла Шульгино, Ахматово, Никольское, Дмитреевка и Песчановка (Мельгуновская волость). Волконский переименовал село в Покровское — по Покровской церкви. В 1834 году в Покровском жило 1106 крестьян и дворовых людей.

Затем имение отошло графу Анатолию Владимировичу Орлову-Давыдову, после его смерти — сыну, Алексею Анатольевичу Орлову-Давыдову, — меценату, члену масонских лож. Алексей Орлов-Давыдов занимался благоустройством села, там появились фермы, маслосырзавод, зернохранилище и овцеферма, кошары, воловни. В 1904—1911 годах в имении графа работал биолог Владимир Константинович Рерих. Была приобретена техника для обработки земли (трактора и так далее). Через реку Битюг проложили два деревянных моста. Для перевоза свёклы с полей на сахарный завод была построена узкоколейка. Усадьба была обнесена мраморной стеной.

При советской власти 
С приходом советской власти на селе появились группы местных жителей, которые сопротивлялись новой администрации. Коммунисты и рабочие Новопокровского сахарного завода силой подавили восстания. Прошло раскулачивание, Мельгуновская волость была расформирована и преобразована в Мельгуновский сельсовет, центр которого позже был перенесён в Новопокровку. Церковь работала до 1923 году, после чего была закрыта. Коммунистами также были разрушены многие памятники: завален подземный ход от церкви к усадьбе, разрушены парники и маслосырзавод, были вырублены графские сады и ореховая роща. Во время Второй Мировой войны в селе был военкомат, в здании которого позже разместился Мельгуновский сельский совет (позже Новопокровский поссовет), а после почта.

В 1920—1950-х годах в селе регулярно был голод. В 1930 году на территории села Мельгуны создали совхоз «Реконструктор», просуществовавший до 1961 года. В 1961 году колхозы Мельгунов, Ахматова и Михайловки были объединены в совхоз Новопокровский. Мельгуны вошло в состав Калининского отделения. Площадь отделения — 2887,8 га, из них 2020 га — пашни, 414,6 га — пастбища, 106,4 га — приусадебные участки, 29,4 га — отданы под сенокос, 24,8 га — суходольные земли, 41,9 га — сады, 93,2 — лесополосы, 15 га — заболоченные земли, 28,5 — под водой, 20 га — под дорогами , 73,3 — под постройками, дворами, площадями, 50,1 — прочие земли. 224,6 га земли были орошаемыми. В отделении было 648 голов скота, в том числе 480 коров и 50 лошадей. Основной задачей Калининского отделения было производство сахарной свёклы, молока и зерна.

В советское время на месте церкви открыли клуб, сгоревший в 1990-е годы. Была построена закусочная, открыто два магазина: продуктовый и промтоваров, появились конюшни, свинарники, МТФ, птичник. В 1979 году открыта Калининская школа.

XXI век 
С 2007 г. в село провели газ, в декабре к газопроводу подключили 45 домов. В 2010 г. в селе стали проводить новые линии водопровода. В Мельгунах имеется 2 частных магазина, клуб, почта, ФАП, сельская библиотека, Калининский филиал МБОУ « Новопокровская СОШ» начальная школа.

Климат 
Климат умеренно континентальный, с довольно тёплым летом и холодной, устойчивой морозной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 5 градусов. Температура наиболее тёплого месяца — июля — составляет 20,2 градусов, а наиболее холодный, с температурой −16,2 градусов, является январь и февраль. Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней.

Рельеф и гидрография 
Село Мельгуны находится на территории Окско-Донской равнине. Рельеф местности слабоволнистый пересечённый овражно-балочной сетью. Водные объекты села Мельгуны представлены реками Битюг, Пласкуша и Малейка.

Достопримечательности 

 В селе Мельгуны в настоящее время работает Калининская начальная школа.
 В 2017 г. был установлен памятник павшим в годы Великой отечественной войны
 Ведутся работы по восстановлению Покровской церкви

Внутреннее деление 

 Молодёжная улица.
 Нижняя улица.
 Техническая улица.
 Речная улица.
 Почтовая улица.
 Медицинская улица.
 Калининская улица.
 Полевая улица.
 Луговая улица.
 Кооперативная улица.
 Советская улица.
 Заречная улица.
 Светлая улица.
 Садовая улица.
 Уральская улица.

См. также 
Антоновщина

Примечания 

Населённые пункты Мордовского района